Bonäs kan syfta på

 Bonäs – en tätort i Mora kommun
 Bonäs, Tenala  – en by i Tenala  stad, Nyland]
 Bonäs, Korpo – en by i Korpo kommun, Åboland
 Bonäs, Jakobstad – ett bosättningsområde i Jakobstad